Asuánská přehrada je pojmenování dvou přehrad na Nilu v Egyptě:
 starší Nízká Asuánská přehrada
 novější Vysoká Asuánská přehrada (též Násirovo jezero)